Külvárosi szálloda Eugène Dabit regénye
 Külvárosi szálloda Eugène Dabit regényéből készült film